Enver Guennadievitch Lissine - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Voskressensk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il débute avec l'équipe réserve du HK Dinamo Moscou en Pervaïa Liga, le troisième échelon national. Il est repêché en ,  au total par les Coyotes de Phoenix au repêchage d'entrée de 2004. Il a remporté la Superliga 2006 avec les Ak Bars Kazan. En 2006, il part en Amérique du Nord et débute dans la Ligue nationale de hockey et la Ligue américaine de hockey. Cependant, il revient en Europe en cours de saison. Avec les Ak Bars, il gagne la Coupe d'Europe des clubs champions 2007 avant de repartir chez les Coyotes. Le , il est échangé aux Rangers de New York en retour de Lauri Korpikoski.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002 || HK Dinamo Moscou 2 || Pervaïa Liga ||6 ||3 ||0 ||3 ||14 || || || || ||
|-
|2002-2003 || HK Dinamo Moscou 2 || Pervaïa Liga || || || || || || || || || ||
|-
|2003-2004 || HK Dinamo Moscou 2 || Pervaïa Liga || || || || || || || || || ||
|-
|2003-2004 || Kristall Saratov || Vyschaïa Liga ||35 ||10 ||6 ||16 ||30 || 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2004-2005 || Ak Bars Kazan || Superliga ||53 ||8 ||4 ||12 ||4 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || Ak Bars Kazan || Superliga ||43 ||7 ||5 ||12 ||26 ||13 ||3 ||1 ||4 ||6  
|-
|2006-2007|| Rampage de San Antonio || LAH ||2 ||2 ||0 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007|| Coyotes de Phoenix || LNH ||17 ||1 ||1 ||2 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007|| Ak Bars Kazan || Superliga ||20 ||6 ||2 ||8 ||18 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2007-2008|| Rampage de San Antonio || LAH ||58 ||16 ||19 ||35 ||26 ||6 ||1 ||2 ||3 ||0 
|-
|2007-2008|| Coyotes de Phoenix || LNH ||13 ||4 ||1 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009|| Coyotes de Phoenix|| LNH ||48 ||13 ||8 ||21 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Rampage de San Antonio || LAH ||10 ||2 ||4 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Rangers de New York || LNH ||57 || 6 || 8 || 14 || 18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 44|| 12|| 13|| 25|| 44|| 15|| 2|| 5|| 7|| 18
|-
| 2011-2012|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 42|| 7|| 7|| 14|| 22|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 47|| 11|| 7|| 18|| 32|| 7|| 0|| 3|| 3|| 12
|-
| rowspan=2|2013-2014 || Admiral Vladivostok || KHL || 28|| 7|| 10|| 17|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK CSKA Moscou || KHL || 14|| 0|| 2|| 2|| 4|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || Admiral Vladivostok || KHL || 54|| 16|| 16|| 32|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||52 ||5 ||9 ||14 ||30 ||19 ||1 ||6 ||7 ||14 
|-
|2016-2017 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||55 ||14 ||16 ||30 ||64 ||5 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||54 ||14 ||10 ||24 ||30 ||13 ||1 ||2 ||3 || 12
|-
|2018-2019 || Sibir Novossibirsk || KHL ||10 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || HK Spartak Moscou || KHL ||28 || 2||4 ||6 ||16 ||6 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2019-2020 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||5 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

|135 || 24 || 18 || 42 || 64 || - || - || - || - || -

| 281 || 58 || 65 || 123 || 185 || 46 || 3 || 17 || 20 || 44

Statistiques internationales

Références 

Naissance en avril 1986
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Kristall Saratov
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Naissance à Voskressensk
Naissance en RSFS de Russie
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Traktor Tcheliabinsk